Fuertes ist der spanische Familienname folgender Personen:

 Esteban Fuertes (* 1972), argentinischer Fußballspieler
 Gloria Fuertes (1917–1998), spanische Dichterin
 Gustavo Fuertes (* 1959), spanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Indalecio Soriano Fuertes (1787–1851), spanischer Komponist und Dirigent
 Jesús Fuertes (1938–2006), spanischer Maler
 Louis Agassiz Fuertes (1874–1927), US-amerikanischer Ornithologe
 Mariano Soriano Fuertes (1817–1880), spanischer Komponist, Musikwissenschaftler, Musikkritiker und Dirigent
 Pilar Fuertes Ferragut (1962–2012), spanische Diplomatin
 Xavier Pascual Fuertes (* 1968), spanischer Handballspieler und -trainer

Sonstiges:
 Fuertes Observatory, Sternwarte an der Cornell University in Ithaca, New York, USA
 Grupo Fuertes, spanischer Mischkonzern mit Schwerpunkt Lebensmittelproduktion